Sialang (Bangun Purba), een plaats in Indonesië
Sialang (Kluet Selatan), een plaats in Indonesië
Sialang (Sayur Matinggi), een plaats in Indonesië
Sialang (Padang Bolak Julu), een plaats in Indonesië
Sialang (Pamenang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing